Achour est un nom propre arabe (en   : dîme, dixième).

Nom de famille 

famille
Famille Ben Achour, une famille d'intellectuels tunisiens :

personnalités

 Abed Achour (1992-), entrepreneur, chef d'entreprise, philanthrope ;
 Abdelmalek Ben Achour, un dirigeant de football ;
 Ahmed Achour, un chef d'orchestre et compositeur tunisien ;
 Boris Achour, un artiste contemporain français ;
 Dahmane Ben Achour, un musicien algérien ;
 Doria Achour, une actrice et une réalisatrice franco-tunisienne ;
 Habib Achour, un syndicaliste tunisien ;
 Lotfi Achour, un auteur, metteur en scène et producteur de théâtre et de cinéma franco-tunisien ;
 Mohand Achour, un homme politique de l'Algérie française ;
 .

Prénom 
Achour est aussi un prénom arabe signifiant dîme (racine achour) ou sociable (racine achoura).

Autres 
 Dar Ben Achour, un palais de Tunis.
 Village de Nubie, près de la cité Méroé.

Notes et références 

Patronyme arabe
Prénom arabe